Esteban Arce puede referirse:

Personas
 a Esteban Arce (1962-), un locutor mexicano;
 a Esteban Arze (s. XIX), un militar boliviano;

Lugares

 a Provincia de Esteban Arze, una provincia de Bolivia.